Тексас Патти (Texas Patti, настоящее имя Беттина Хабиг (Bettina Habig), род. 3 января 1982 года, Мюнстер, ФРГ) — немецкая порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 
Тексас Патти (настоящее имя — Беттина Хабиг) родилась 3 января 1982 года на немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, когда та ещё являлась частью ФРГ. До того, как начать сниматься в фильмах для взрослых, она 16 лет работала помощником стоматолога. На этом этапе, параллельно с работой в стоматологической клинике, Тексас начала делать первые шаги в любительской порнографии, посещая со своим партнером сайты свингеров и загружая видео на онлайн-порталы. Когда об этом стало известно, то она потеряла работу и решила полностью посвятить себя порнобизнесу.

Профессиональный съёмки начались в 2011 году, когда Тексас было 29 лет. Снималась как для европейских, так и для американских студий: Puaka, Evil Angel, VPS, Videorama, Erotic Planet, Magma, Devil's Film, X Empire, Brazzers, Private и других.

В Германии известна как фотомодель и рекламный образ различных компаний и брендов, таких как Happy Weekend (2012) и Novum GmbH (немецкий эротический бренд с 2014 года), а также 777 Webcams и Erotic Lounge (Telekom). С 2015 года также является рекламным образом Beate-Uhse.TV.

Хотя первые съёмки происходили исключительно в Европе, с 2016 года Тексас также начинает сниматься в США, что в конечном итоге привело к номинациям на AVN Awards 2017 и 2018 годов.

В середине 2018 года сняла первый фильм на американском рынке в качестве режиссёра — Fucked in Hollywood с Джоном Стронгом, Кармен Кальенте и Лайси Свит (Lisey Sweet).

На 2018 год снялась более чем в 50 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Anal Craving MILFs 5,
 Ass Workout 3,
 Big Black Cock 3,
 Chocolate Loving MILFs,
 Gangbang Stars 2,
 Hausfrau Holidays,
 I Caught My Wife Fucking the Help! 2,
 Mein Sex Tagebuch 3
 Whistleblower.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Texas Patti in den USA: Wer Träume wagt, gewinnt!
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Германии
Эротические фотомодели Германии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами